Bodeasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Bodeasa (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Bodeasa (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani